Volare - Marca brasileira de micro-ônibus.
Volare (canção) - Canção criada pelo compositor Domenico Modugno.
Volare Airlines (Itália) - Companhia aérea italiana.

Desambiguação